Ofoedu ist der Familienname folgender Personen:

 Chikeluba Ofoedu (* 1992), nigerianischer Fußballspieler
 Obiora Charles Ikelie Ofoedu (* 1960), nigerianisch-österreichischer Schriftsteller